Roger Williams fue un puritano que no estaba de acuerdo con las decisiones de la comunidad; sostuvo que el Estado no debía intervenir en cuestiones religiosas. Obligado a salir de Massachusetts en 1635, fundó la vecina colonia de Rhode Island, que garantizaba libertad religiosa y la separación del Estado y la Iglesia. Él y sus descendientes conformaron la llamada "aristocracia" de Rhode Island. Ésta estaba formada principalmente por una oligarquía de grandes terratenientes y comerciantes de origen anglosajón (ingleses y holandeses) y escandinavo (suecos de Delaware). Estos mantuvieron, junto con otras minorías blancas de clase privilegiada, una gran influencia sobre la población del Estado y la Nación durante el ,  y principios del . El hecho de que Estados Unidos no sea una monarquía impide que el término aristocracia sea empleado legalmente por los ciudadanos de la nación.

Massachusetts